Amerdlok kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Sisimiut (kommunhuvudort i Grönland), Qeqqata, 
 Amerloq, fjord, Qeqqata, 

Robotskapade Grönlandförgreningar